El nombre de Iglesia de Santa Catalina es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como iglesias en honor a alguna santa llamada Catalina.

Santas 
 Santa Catalina de Siena (ca. 287 - 305) — Festividad: 29 de abril;
 Santa Catalina de Alejandría (1347 - 1380) — Festividad: 25 de noviembre;
 Santa Catalina de Suecia o de Vadstena (ca. 1331 - 1381) — Festividad: 22 de marzo;

Iglesias 

 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

En Alemania 
St.-Katharinenkirche
 Iglesia de Santa Catalina, iglesia protestante en la ciudad de Frankfurt am Main;
 Iglesia de Santa Catalina, iglesia evangélica en la ciudad de Hamburgo;
 Iglesia de Santa Catalina, iglesia en la ciudad de Lübeck;

En Chipre 
 Iglesia de Santa Catalina, iglesia católica en la localidad de Limasol.

En España 
 Iglesia de Santa Catalina, iglesia católica en la localidad de Alcira, Valencia;
 Iglesia de Santa Catalina, iglesia católica en la localidad de Caudete, Albacete;
 Iglesia de Santa Catalina, iglesia católica en la localidad de El Bonillo, Albacete;
 Iglesia de Santa Catalina, iglesia católica en la ciudad de Fregenal de la Sierra, Badajoz;
 Iglesia de Santa Catalina, iglesia católica en la localidad de Badajoz;
 Iglesia de Santa Catalina, iglesia católica en la localidad de Ródenas, Teruel;
 Iglesia de Santa Catalina, iglesia católica en la localidad de Sayalonga, Málaga;
 Iglesia de Santa Catalina, iglesia católica en la ciudad de Sevilla, Andalucía;
 Iglesia de Santa Catalina, iglesia católica en la localidad de Teulada, Alicante;
 Iglesia de Santa Catalina, iglesia católica en la localidad de Laredo, Cantabria;
 Iglesia de Santa Catalina, iglesia católica en la ciudad de Valencia;
 Iglesia de Santa Catalina y San Agustín, iglesia católica en la ciudad de Valencia.

En Letonia 

 Iglesia de Santa Catalina, iglesia católica en la ciudad de Riga.

En Italia 
Chiesa di Santa Caterina
 Iglesia de Santa Catalina, iglesia católica en la ciudad de Livorno;
 Iglesia de Santa Catalina, iglesia católica en la ciudad de Palermo;
 Iglesia de Santa Catalina de Alejandría, iglesia católica en la ciudad de Pisa;

En México 
Templo de Santa Catalina de Siena, iglesia presbiteriana en la Ciudad de México

En Perú 
Convento de Santa Catalina, museo y convento en la ciudad de Arequipa.
Iglesia y Convento de Santa Catalina de Siena, iglesia católica, convento y museo en la ciudad del Cusco.
 Iglesia de Santa Catalina de Siena, iglesia católica en la ciudad de Lima.

En Polonia 
Kościół św. Katarzyny
 Iglesia de Santa Catalina, iglesia en la ciudad de Gdańsk;
 Iglesia de Santa Catalina, iglesia en la ciudad de Toruń;

Iglesia de Santa Catalina en otros idiomas 
 Katharinenkirche, en alemán;
 St. Catherine's Church, en inglés;
 Chiesa di Santa Caterina, en italiano;
 Kościół św. Katarzyny, en polaco.

Otros edificios bajo la misma advocación 
 Ermita de Santa Catalina, .
 Monasterio de Santa Catalina, .